Гаттон () — англомовне прізвище та топонім.

Персоналії 
 Гаттон (прізвище)

Топонім

Гаттон — район в боро Гаунслоу (Лондон)

Гаттон — гора (2822 м) в Південних Альпах.

Гаттон — місто, штат Північна Дакота
 Гаттон — місто, штат Вашингтон
 Гаттон — переписна місцевість в окрузі Лоуренс, штат Алабама